Ергесян Рубен Акопович () — армянский ученый-биолог, специалист по селекции винограда.

Биография 
Родился 6 января 1909 года в Битлисе. В 1936 году с отличием окончил садоводческий факультет Армянского сельскохозяйственного института. Аспирант Ленинградского института биологии (1936—1939). Кандидат биологических наук (1949), доктор сельскохозяйственных наук (1970).

В 1950—1979 годах был заведующим отделом агротехники Армянского НИИ виноградарства, виноделия и садоводства, с 1980 года работал там же научным консультантом.

 занимался изучением аффинитета и адаптации 16 подвойных и 15 привойных сортов винограда. За время научной деятельности вывел 5 филлоксероустойчивых и 2 крупноягодных кишмишных сорта винограда, разработал и внедрил в производство высокоэффективную звездообразную форму виноградного куста. Также Ергесян является автором технологии сооружения ступенчатых террас на холмистой местности и комплекса агротехнических мероприятий возделывания на них виноградников.

Разработал технологию возделывания винограда в неполивных условиях северных районов Армении. Автор 4 книг, 11 брошюр и 2 изобретений.

Награждён медалями СССР, ВДНХ СССР и Почетной грамотой ВС АрмССР.

Библиография 
 Ампелография Армянской ССР. — Ереван, 1947. — Т. 1. — На арм. яз. (соавтор).
 Ергесян Р. А., Гасанян Г. М., Абазян М. К. Эффективность различных систем формировок винограда в условиях северо-восточной зоны Армянской ССР // Виноделие и виноградарство СССР. 1978. № 8. С. 33—37.
 Ергесян Рубен Акопович. Խաղողագործության, գինեգործության և պտղաբուծության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ / Խաղողագործության, գինեգործության և պտղաբուծության հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի աշխատություններ

Примечания

Литература